Мишель Ларок: Ларок, Мишель (1952—1992) — канадский хоккеист, вратарь, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» и четырёхкратный обладатель Везина Трофи.
 Ларок, Мишель (род. 1960) — французская киноактриса, режиссёр, сценарист и продюсер.